«Félix Gómez» - conjunto del nombre propio Félix y el apellido Gómez - puede referirse a:

Personajes 
 Félix María Gómez, actor español;
 Félix María Gómez, arquitecto español del siglo XIX;
 Félix María Gómez, militar argentino del siglo XIX;
 Félix María Gómez, vicegobernador de la provincia de Corrientes (1958-1962).